Травневое (в переводе с украинского — Майское) — название населённых пунктов на Украине.

Винницкая область 
 Травневое — посёлок в Жмеринском районе.
 Травневое — село в Погребищенском районе.

Донецкая область 
 Травневое — посёлок в Бахмутском районе.

Житомирская область 
 Травневое — село в Коростышевском районе.

Запорожская область 
 Травневое — село в Мелитопольском районе.

Киевская область 
 Травневое — село в Переяслав-Хмельницком районе.

Кировоградская область 
 Травневое (быв. Пролетарское) — село в Александрийском районе.
 Травневое — село в Компанеевском районе.

Луганская область 
 Травневое — село в Меловском районе.
 Травневое (быв. Первомайск) — село в Сватовском районе.

Одесская область 
 Травневое — село в Березовском районе.

Полтавская область 
 Травневое — село в Миргородском районе.

Ровненская область 
 Травневое — село в Дубенском районе.
 Травневое — село в Млиновском районе.

Тернопольская область 
 Травневое — село в Збаражском районе.

Харьковская область 
 Травневое (быв. Червоный Жовтень) — село в Зачепиловском районе.
 Травневое — посёлок в Харьковском районе.

Хмельницкая область 
 Травневое — село в Старосинявском районе.

Черниговская область 
 Травневое — село в Городнянском районе.